Manuál (z lat. manualis, ruční, od manus, ruka) je pojem používaný ve více významech
 Manuál (hudba) – klaviatura (klávesnice) hudebního nástroje, například varhan, v protikladu k pedálu
 Manuál (kniha) – příručka, návod k použití
 Manuál (řízení) – zkrácený pojem pro manuální neboli ruční řízení automatických strojů
 zastaralý termín pro zápisovou knihu – zápisník
 zkrácené pro "manuální pracovník", člověk, pracující rukama

Externí odkazy